Крехозеро — пресноводное озеро на территории Важинского городского поселения Подпорожского района Ленинградской области.

Общие сведения 
Площадь озера — 1 км², площадь водосборного бассейна — 3,4 км². Располагается на высоте 128,7 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая: оно почти на два километра вытянуто с севера на юг. Берега изрезанные, каменисто-песчаные, местами заболоченные.

С северо-восточной стороны озера вытекает небольшая протока, впадающая в озеро Шожма, из которого берёт начало река Шожма, втекающая в реку Рандозерку, впадающую в реку Важинку, правый приток Свири.

По центру озера расположен один небольшой остров без названия.

К северу от озера проходит лесная дорога.

Населённые пункты вблизи водоёма отсутствуют.

Код объекта в государственном водном реестре — 01040100711102000015204.

Примечания

Дополнительная литература 
 
 

Бассейн Рандозерки
Озёра Подпорожского района